

Сонтопи — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сонтопи — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства